Municipio de Jasper puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Jasper (condado de Crawford, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Jasper (condado de Crittenden, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Crittenden.
 Municipio de Jasper (condado de Hanson, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hanson.
 Municipio de Jasper (condado de Wayne, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Jasper (condado de Adams, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Jasper (condado de Carroll, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Jasper (condado de Midland, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Midland.
 Municipio de Jasper (condado de Camden, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Camden.
 Municipio de Jasper (condado de Dallas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Dallas.
 Municipio de Jasper (condado de Jasper, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Jasper.
 Municipio de Jasper (condado de Ozark, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Ozark.
 Municipio de Jasper (condado de Ralls, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Ralls.
 Municipio de Jasper (condado de Taney, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Taney.
 Municipio de Jasper (condado de Fayette, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Fayette.